Torro peut désigner :
 Tornado and Storm Research Organisation, institution météorologique ;
 Lucas Torró (1994-), footballeur espagnol.